Con#Usages régionaux et expressions
P'tit con
Le Petit Con